Ljubo Miličević, né le  à Melbourne (Australie), est un footballeur international australien. Il joue au poste de défenseur central.

Biographie

Carrière en club

Carrière en équipe nationale 
Le , Ljubo reçoit sa première sélection avec l'Australie au cours d'un match amical contre l'Indonésie (3-0). 

Il compte 6 sélections et 0 but avec l'équipe d'Australie entre 2005 et 2006.

Statistiques

Statistiques en club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international australien
Joueur du Melbourne Knights
Joueur du Perth Glory Football Club
Joueur du FC Thoune
Joueur du BSC Young Boys
Joueur du Melbourne Victory
Joueur du Newcastle United Jets FC
Joueur du South Melbourne FC
Joueur du HNK Hajduk Split
Naissance à Melbourne
Naissance en février 1981